Barbara Bachlechner (1956) – ex multiplista italiana
 Klaus Bachlechner (1952) – ex calciatore italiano